

Bułgaria 
 Trystikowo – wieś w obwodzie Burgas
 Trystikowo – wieś w obwodzie Warna